Miejscowości w USA:
 Rose City – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Rose City – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Orange